Аниканово — деревня в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Аникановского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к югу от реки Оки, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к западу от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 223 метра над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,7 %, женщины — соответственно 56,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 199 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из пяти улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района